Diethart est un patronyme porté notamment par :

 Roland Diethart (né en 1973), fondeur autrichien ;
 Thomas Diethart (né en 1992 ), sauteur à ski autrichien.